

Sigle 
 Pontificia Università Gregoriana
 PHP User Group
 Piano urbanistico generale

Codici 
 PUG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Port Augusta (South Australia) (Australia)

Personaggi 
 Pug – Personaggio inventato dallo scrittore Raymond E. Feist